Inhalt der Großen Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse)

Die Seitenangabe bezeichnet die Miniatur, die das Werk eines Dichters in der Handschrift einleitet.

Anmerkungen 

Manesse
Literatur des Mittelalters
Literatur (14. Jahrhundert)
Literatur (Mittelhochdeutsch)
Minnesang
Spruchdichtung
Wappenbuch